Думузи, или Думузид:
 Думузи-пастух — мифический шумерский царь, правивший якобы 26 800 или 36 000 лет (по разным версиям Списка царей Шумера);
 Думузи-рыбак — царь I династии Урука, правивший якобы 100 лет;
 Таммуз — вавилонское божество, имя которого происходит от имени Думузи.